Юго-восток — сторона света. Также может означать:

Мезорегионы Бразилии
 Юго-восток Мату-Гросу
 Юго-восток Параны
 Юго-восток Пиауи
 Юго-восток Риу-Гранди-ду-Сул

Казахстан
 Юго-Восток — село.
 Юго-Восток — район города Караганда.
Прочие страны
 Юго-восток США
 Юго-Восток Украины

Юго-Восточный
 Юго-Восточный — остров Новой Зеландии.
 Юго-Восточный — адм. округ в Москве (Россия).

См. также 
 Юг и Восток